Montpelier ist der Name folgender Ortschaften,

in den Vereinigten Staaten:
 Montpelier (Idaho)
 Montpelier (Indiana)
 Montpelier (Iowa)
 Montpelier (Kalifornien)
 Montpelier (Kentucky)
 Montpelier (Louisiana)
 Montpelier (Maryland)
 Montpelier Mansion, Landhaus im Prince George’s County, Maryland, National Historic Landmark, NRHP-Registernummer 70000852
 Montpelier (Mississippi)
 Montpelier (North Dakota)
 Montpelier (Ohio)
 Montpelier (Vermont), Hauptstadt des Bundesstaates Vermont
 Montpelier (Virginia)
 Montpelier (West Virginia)
 Montpelier (Town), Town(ship) im Kewaunee County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

in Jamaika:
 Montpelier (Jamaika)

in England:
 Montpelier (Brighton), Stadtteil von Brighton

in Antigua und Barbuda:
 Montpelier (Antigua und Barbuda)

in St. Kitts und Nevis:
 Montpelier (St. Kitts und Nevis)

Siehe auch:
 USS Montpelier
 Montpellier (Begriffsklärung)